Ива́н Па́нченко:
 Панченко, Иван Викторович (род. 1984) — российский биатлонист.
 Панченко, Иван Никифорович (1904—1975) — Герой Советского Союза.
 Панченко, Иван Петрович (род. 1967) — российский серийный убийца.
 Панченко, Иван Степанович (? — 1904) — русский предприниматель, потомственный почетный гражданин.